Кардиналь — французская фамилия:
 Кардиналь, Йоан — французский футболист, вратарь.
 Кардиналь, Пьер — французский писатель, режиссёр, сценарист и продюсер кино- и телефильмов и телепередач.